92-я авиационная дивизия, также 92-я истребительная авиационная дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Управление дивизии формировалась в августе 1941 года в Ленинграде.

В составе действующей армии с 31 августа 1941 года по 10 февраля 1942 года.

В отличие от формировавшихся вместе с дивизией 90-й бомбардировочной и 91-й смешанной авиационных дивизий не существовала исключительно в виде управления, а в течение декабря 1941 - января 1942 года действовала над Ленинградом. Уже по состоянию на 1 февраля 1942 года вновь представляет собой только управление. Известно, что в состав дивизии входили 191-й истребительный авиационный полк (c 17 ноября 1941 по 5 января 1942 года) и 195-й истребительный авиационный полк (с декабря 1941 по 5 января 1942 года)

10 февраля 1942 года управление дивизии расформировано.

Подчинение

Командиры  
 полковник Симоненко, Семён Яковлевич

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году